Austin Powers puede referirse a:

Austin Powers (personaje), espía inglés ficticio interpretado por Mike Myers;
La serie de películas de dicho personaje:
Austin Powers: International Man of Mystery, primera película de Austin Powers (1997);
Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, segunda película de Austin Powers (1999);
Austin Powers in Goldmember, tercera película de Austin Powers (2002)